Ellijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ellijärvi (Gällivare socken, Lappland, 746447-172393), sjö i Gällivare kommun,  (4,96 ha)
Ellijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748041-172478), sjö i Gällivare kommun,  (4,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn